«Daddy» () — 22-й сингл южнокорейского певца PSY-я (Сая). В песне также участвует CL (Си-эл) из гёрл-группы 2NE1. Это первый сингл с вышедшего после него на следующий день 7-го альбома певца (который называется Chiljip PSY-da).

Видеоклип к песне был выложен на канал Сая на YouTube 30 ноября 2015 года.

Сюжет 
В песне CL спрашивает Сая: «Откуда у тебя такое тело?» (). На что Сай отвечает: «Оно мне досталось от моего папочки» ().

Начинается клип с рождения Сая. Когда нам показывают ребёнка, мы видим, что у него наложенное цифровым методом лицо Сая.

Как пишет «Роллинг Стоун», после этого клип только становится ещё нелепей. Мы видим Сая ребёнком и стариком, «все поколения Саев танцуют по гостиной. Он делает приседания, демонстрирует золотые зубы и ни с того ни с сего появляется сидящим на унитазе. Прирэпованный вокал Сая продолжает ту же стилическую линию, что мы слышали в предыдущих синглах. А текст наполнен глупыми строфами, вроде „Будь моим карри, я буду твоим рисом“ ()» или „Я буду твоим мёдом, мой срок хранения никогда не истечёт“ ().

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2015 года
Песни Сая
Песни на английском языке
Песни на корейском языке
Многоязычные песни
Песни, написанные Тедди Паком